Нурия Льягостера Вивес и  Мария Хосе Мартинес Санчес выиграли титул, попутно обыграв две сильнейшие пары мира: сестёр Уильямс (3 выигранных турнира Большого шлема в сезоне), а также лидеров рейтинга и действующих чемпионок турнира — Кару Блэк и Лизель Хубер.

Сеяные 

  Кара Блэк /  Лизель Хубер ( Финал )
  Серена Уильямс /  Винус Уильямс ( Полуфинал )

<ol start="3">
  Нурия Льягостера Вивес /  Мария Хосе Мартинес Санчес ( Титул )
  Саманта Стосур /  Ренне Стаббз ( Полуфинал )

Сетка

Ссылки 
 Сетка

Sony Ericsson Championships 2009